Een steekspel
Ruiterspel (toren), een mechanisme, vaak op torens aangebracht, dat op gezette tijden een aantal (twee of meer) ruiters tevoorschijn brengt die een steekspel vertonen.